

Musica 
 Magia  – singolo di Shakira del 1990
 Magia  – album di Shakira del 1991
 Magia  – album di Jerry Rivera del 1995
 Magia  – album di Rosana del 2005
 Magia  – singolo delle Kalafina del 2011, dall'album After Eden
Magia  – album di Maluma del 2012
 Magia  – singolo di Álvaro Soler del 2021
 Magia  – album di Álvaro Soler del 2021
 Magia  – singolo di Eros Ramazzotti del 2022

Teatro
 Magia: commedia fantastica  – opera teatrale di G. K. Chesterton del 1913

Televisione 
 Magia  – telenovela brasiliana andata in onda su Rete 4 nel 1984

Altro 
Magia  – tecnica che si prefigge lo scopo di influenzare gli eventi e dominare i fenomeni fisici
Illusionismo  – magia intesa come gioco di prestigio
Magia  – magia nel gioco di ruolo Dungeons & Dragons